Nom commun et patronyme français :
Pierre Barjot, amiral français,  1899 - 1960.
Frigide Barjot, humoriste française.

Voir aussi 
Les Barjots, surnom de l'équipe olympique de France de handball en 1992.